Лашманское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Рязанская область
 Лашманское сельское поселение — входит в Касимовский район

Татарстан 
 Лашманское сельское поселение — входит в Черемшанский район